Ива́н Алексе́евич Смирно́в:
 Смирнов, Иван Алексеевич (1873—1937) — священнослужитель Русской православной церкви, протоиерей, священномученик.
 Смирнов, Иван Алексеевич (род. 1921) — советский и российский журналист, писатель, поэт и публицист.